Zialony Wostrau (przystanek kolejowy) – osiedle na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie homelskim, w sielsowiecie Azdzielina
 Zialony Wostrau (rejon homelski) – przystanek kolejowy w pobliżu miejscowości Zialony Wostrau, w rejonie budzkim, w obwodzie homelskim, na Białorusi